Dickson är ett skotskt och svenskt efternamn som 2015 bars av 192 personer i Sverige och kan syfta på:

Personer med efternamnet Dickson
 Andrew Dickson White
 Axel Dickson (1826–1899), svensk grosshandlare och politiker
 Beatrice Dickson (1852–1941), svensk nykterhetsrörelsepionjär
 Blanche Dickson (1852–1906), byggde Tjolöholms slott
 Charles Dickson (1814–1902), svensk läkare och politiker
 Charles Robert Dickson (1876–1936), svensk bankman
 Chelsie Bell Dickson (född 1979), svensk barnskådespelare och civilingenjör
 Crispin Dickson Wendenius (född 1975), svensk barnskådespelare
 David Dickson (född 1941), australisk simmare
 David Catchings Dickson (1818–1880), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Texas
 Edward Dickson (1812–1883), svensk affärsman
 Eva Dickson (1905–1938), svensk äventyrare, rallyförare och författare
 George Dickson (1862–1933), svensk bankdirektör
 Gordon R. Dickson (1923–2001). kanadensisk science-fictionförfattare
 James Dickson, flera personer
 James Dickson (1748–1826), skotsk handels- och industriman, svenska släktens stamfar
 James Dickson (1784–1855), industriman
 James Dickson (1815–1885), köpman
 James Dickson (1899–1980), svensk godsägare och politiker, högerpartist
 James Dickson (barnskådespelare) (född 1958)
 James Fredrik Dickson (1844–1898), svensk köpman, hovstallmästare
 James Robert Dickson (1878–1945), svensk godsägare och affärsman
 James Robertson Dickson (1810–1873), svensk grosshandlare och politiker
 John Dickson Carr
 Joseph Dickson (1775–1844), amerikansk pälsjägare, deltog i Lews och Clarks expedition
 Leonard Eugene Dickson (1874-1954), amerikansk matematiker
 Oscar Dickson (1823–1897), svensk affärsman, skogägare och donator, friherre
 Peter Dickson (1945–2008), australisk roddare
 Robert Dickson,flera personer
Robert Dickson (1782–1858), industriman och mecenat
Robert Dickson (1819–1903), finansman, filantrop och goidsägare
Robert Dickson (1843–1924), överståthållare och riksdagsledamot
Robert Dickson (ishockeyspelare) (född 1931), kanadensisk ishockeyspelare
 Tom Dickson, flera personer (utan biografier)
 Walter Dickson (1916–1990), svensk författare
 William Kennedy Dickson (1860–1935), brittisk uppfinnare

Personer med förnamnet Dickson
 Dickson Despommier
 Dickson Etuhu
 Dickson Mkami

Se även
 Dickson (släkt)
 Dicksonska folkbiblioteket
 Dicksonska palatset
 Dicksonska stiftelsen
 Dicksonsdammen
 Dicksonsgatan
 Dikson

Dickson (släkt)
Svenska efternamn